Пітат ()  — великий місячний ударний кратер, розташований на південному краю Моря Хмар. На північному заході межує з кратером Гесіод (). Південніше знаходяться кратери Вурцельбауер () і Гауріко ().

Названий на честь італійського астронома та математика XVI століття П'єтро Пітаті ().

Супутникові кратери 
Ці кратери прийнято позначати на картах літерою, розміщеною біля їх центру з того боку, що найближчий до кратера Пітат.

Примітки

Посилання 
 Карта

Кратери Місяця
Кратери, названі на честь людей